Maldà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maldà (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Maldà (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar